Peplowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Peplowski (* 1959),  US-amerikanischer Klarinettist
 Werner Peplowski (* 1944), deutscher Gewerkschafter (FDGB)